Departamento Junín ist der Name folgender politisch-territorialer Einheiten:

 Departamento Junín (Mendoza) in Argentinien
 Departamento Junín (San Luis) in Argentinien